

Sigle 
 Gruppo dei 7 – organizzazione dei sette paesi più industrializzati del mondo, precursore dell'attuale G8

Astronomia 
 G7 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 G7 – codice vettore IATA precedentemente dell'italiana Gandalf Airlines, attualmente della russa KAPO Avia

Musica 
 G7 – accordo musicale di Sol settima dominante secondo la notazione inglese